Stay kan syfta på:

Stay (film) – amerikansk dramafilm från 2005 i regi av Marc Forster, originaltitel Stay
Stay (sång) – låt av den brittiske sångaren David Bowie
Stay (Sash!-låt) – låt av gruppen Sash!
Stay (låt av Tooji) – låt av den norska sångaren Tooji
Stay (Shakespears Sister) – låt av Shakespears Sister
Stay (Chris Lindh-låt) – låt av Chris Lindh
Stay (Anna Odobescu) – låt av Anna Odobescu